Суперкупата на Кипър () е футболно състезание, което се провежда годишно между победителя на Кипърска първа дивизия и носителя на националната купа.

Представяне по отбори 

Футбол в Кипър